Sundet kan syfta på:

 Sundet, Alingsås kommun – småortsdel i Lerums kommun som vuxit samman med tätorten Norsesund, till större delen belägen i Alingsås kommun.
 Sundet, Härryda kommun – by i Härryda kommun 
 Sundet (Arvika) – sund som förbinder Kyrkviken och Glafsfjorden i Arvika
Sundet, Ångermanland – en sjö i Nordmalings kommun i Ångermanland
Sundet (sjö) – en sjö i Finland
Sundet (strömfåra i Finland, Österbotten, lat 62,95, long 21,42)
Öresund – Sundet mellan Själland och Skåne